Shaw House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shaw House (Kalifornien), ID-Nr. 84000777
 Shaw House (Currituck County, North Carolina), ID-Nr. 80002820
 Shaw House (Moore County, North Carolina), ID-Nr. 93000542
 Shaw House (West Virginia), ID-Nr. 88001461